

Letteratura 
 Il maestro e Margherita – romanzo di Michail Bulgakov pubblicato postumo nel 1966.

Cinema 
 Il maestro e Margherita – film italo-iugoslavo del 1972 diretto da Aleksandar Petrović e interpretato da Ugo Tognazzi e Mimsy Farmer.
 Il maestro e Margherita – film del 2011 diretto da Giovanni Brancale distribuito direct-to-video.

Televisione 
 Il maestro e Margherita – episodio 4x4 del 2015 del reality Alta Infedeltà.